Списък на индо-гръцките и гръко-бактрийските царе от Гръко-бактрийско царство, Индо-гръцко царство и Бактрия.

Бактрия

Гандхара, Хиндукуш, Пенджаб

трудно за определяне (по лат. азбучен ред)

Вижте също 
 Гръко-бактрийско царство
 Индо-гръцко царство
 Бактрия
 Индо-скитско царство

!
!
Царе)
Древна Гърция